

Населені пункти та їхні частини
 Сиберія — село в гміні Бжезіни Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Сиберія — село в гміні Стшеґово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Сиберія — село в гміні Любовідз Журомінського повіту Мазовецького воєводства

 Сиберія — частина села Бенець у гміні Понтнув Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Сиберія — частина села Кобилець у гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Сиберія — частина села Лесьниця в гміні Стришув Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Сиберія — частина села Яворник у гміні Мисьленіце Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Сиберія — частина села Плаза в гміні Хшанув Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Сиберія — частина села Рожняти в гміні Падев-Народова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Сиберія — частина села Бояно в гміні Шемуд Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Сиберія — колонія в гміні Медзна Венґровського повіту Мазовецького воєводства

Примітки